Orijentacija je opći pojam za usmjerenje u nekoj oblasti:
 Orijentacija - određivanje položaja u prostoru,
 Orijentacijski šport - športska disciplina,
 Profesionalna orijentacija - skup odluka pojedinca za izbor svog zanimanja,
 Seksualna orijentacija - pojam u seksualnosti,
 Orijentacija (matematika) - pojam u matematici,
 Utvrđivanje smjera prema željenom cilju (u umjetnosti, u politici...)